Peter Gradin, švedski hokejist, * 9. december 1958, Härnösand, Švedska.

Gradin je v švedski ligi igral za kluba MoDo Hockey in AIK IF, kjer je igral petnajst zaporednih sezon in osvojil naslova švedskih državnih prvakov v sezonah 1981/82 in 1983/84. V sezoni 1987/88 je bil najboljši strelec švedske lige. Klub AIK IF je upokojil njegov dres s številko 11.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah, kjer je osvojil bronasto medaljo, in enem Svetovnem prvenstvu.

Pregled kariere

|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 76/77
|
| 6
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
| 2
| 2
| 0
| 2
|
| 2
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 77/78
|
| 19
| 3
| 2
| 5
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 78/79
|
| 36
| 7
| 11
| 18
|
| 23
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 79/80
|
| 25
| 6
| 8
| 14
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 80/81
|
| 34
| 20
| 5
| 25
|
| 32
|
| 6
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 81/82
|
| 36
| 17
| 8
| 25
|
| 26
|
| 7
| 0
| 2
| 2
|
| 2
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 82/83
|
| 36
| 20
| 18
| 38
|
| 30
|
| 3
| 1
| 0
| 1
|
| 6
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 83/84
|
| 35
| 19
| 9
| 28
|
| 44
|
| 6
| 4
| 3
| 7
|
| 2
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 84
|
| 7
| 9
| 4
| 13
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 84/85
|
| 36
| 25
| 23
| 48
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 85
|
| 9
| 3
| 1
| 4
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 85/86
|
| 36
| 19
| 11
| 30
|
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska 2. liga
| 86/87
|
| 29
| 23
| 30
| 53
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 87/88
|
| 40
| 29
| 21
| 50
|
| 32
|
| 5
| 1
| 1
| 2
|
| 4
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 88/89
|
| 32
| 12
| 22
| 34
|
| 30
|
| 2
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 89/90
|
| 40
| 18
| 28
| 46
|
| 42
|
| 3
| 0
| 1
| 1
|
| 6
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 90/91
|
| 40
| 12
| 19
| 31
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 91/92
|
| 40
| 10
| 15
| 25
|
| 20
|
| 3
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 97/98
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 537
| bgcolor="#7FFF00" | 252
| bgcolor="#7FFF00" | 235
| bgcolor="#7FFF00" | 487
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 417
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 37
| bgcolor="#7FFF00" | 10
| bgcolor="#7FFF00" | 8
| bgcolor="#7FFF00" | 18
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 26
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski napadalci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1984
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Švedsko
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti MoDo Hockey
Hokejisti AIK
Hokejisti z upokojenimi številkami